Гринцы — название населённых пунктов:

Белоруссия 
 Гринцы — деревня в Ошмянском районе Гродненской области.

Россия 
 Гринцы — деревня в Пыталовском районе Псковской области.